Raslan ist der Familienname folgender Personen:

 Anwar Raslan, syrischer Polizist und Oberst der syrischen Geheimdienste
 Mahmoud Raslan, syrischer Fotograf
 Rana Raslan, israelische Schönheitskönigin